Pougny (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Pougny (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy